Thomas Fowell Buxton kan syfta på:

 Thomas Fowell Buxton d.ä. (1786-1845), 1:e baronet Buxton, brittisk filantrop och politiker
 Thomas Fowell Buxton d.y. (1837-1915), 3:e baronet Buxton, brittisk filantrop och politiker
 Thomas Fowell Buxton (1865-1919), 4:e baronet Buxton, brittisk filantrop och politiker